Meinerzhagen steht für:

 Meinerzhagen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen

Meinerzhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Meinerzhagen (1893–1974), deutscher Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Meinertzhagen
 Meinershagen, Ortsteil des heutigen Ostersode bei Worpswede